peut désigner :
le titre anglais de la nouvelle d'Agatha Christie La Tragédie de Marsdon Manor, initialement publiée en 1924, dans les recueils britannique et américain  puis, en 1968, dans le recueil français Les Enquêtes d'Hercule Poirot ;
le titre anglais du téléfilm Tragédie à Marsdon Manor, adapté de la nouvelle précédente et initialement diffusé, en 1991, dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot.